Сергиевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сергиевич, Пётр Александрович (1900—1984) — белорусский и литовский живописец и график.
 Сергиевич, Юлиан Иосифович (1910—1976) — белорусский поэт и педагог, художник-самоучка.